Distretto Meridionale (o Distretto Sud, Distretto del Sud) è il nome di unità amministrative di diversi stati, fra cui:

 Distretto Meridionale – suddivisione del Botswana
 Distretto Meridionale – suddivisione di Israele
 Distretto Meridionale – suddivisione di Mosca
 Distretto Meridionale – suddivisione di Hong Kong
 Distretto Meridionale – suddivisione di Taichung, Taiwan
 Distretto Meridionale – suddivisione di Tainan, Taiwan